Mužská čtyřhra BB&T Atlanta Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl argentinský pár Andrés Molteni a Horacio Zeballos, jehož členové dohráli ve čtvrtfinále na raketách Koolhofa se Sitakem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený americký pár Bob a Mike Bryanovi, kteří ve finále za 54 minut zdolali nizozemsko-novozélandskou dvojici Wesley Koolhof a Artem Sitak po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali rekordní sto čtrnáctou společnou trofej a po červnové výhře na eastbournském AEGON International 2017, druhou v sezóně. Navázali tak na atlantský triumf z roku 2015.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Ryan Harrison /  Michael Venus (1. kolo)
  Nicholas Monroe /  Donald Young (1. kolo)
  Purav Radža /  Diviž Šaran ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Atlanta Open
ATP World Tour 2017
Tenis v USA v roce 2017